La saison 2016-2017 de LNA est la  du championnat de Suisse de basket-ball. Elle est organisée par SwissBasket.

Équipes 

Les équipes participantes sont :

Le champion en titre de LNBM, BBC Lausanne, a obtenu sa licence A et évoluera en LNAM. Il n'y aura aucune relégation.

Le début du championnat est prévu lors du week-end des 15 et .

Formule de la compétition 
Il y a 11 équipes  lors de la saison 2016-2017. Chaque équipe joue en match aller-retour. Les 6 premiers joue le tour final. Les équipes classé du  au , effectuent également un round robin, ce qui fait quatre matches.

Par la suite effectué les séries éliminatoires, où le premier va jouer contre le huitième, le deuxième contre le septième, le troisième contre le sixième et le quatrième contre le cinquième du classement. Pour les trois équipes dans les gradins 9 à 11, la saison sera terminée.

Saison régulière

Calendrier Saison régulière 
 Calendrier LNAM

Classement Saison régulière 
 Classement LNAM

tour intermédiaire

phase intermédiaire 1 à 6 
 Calendrier
 Classement

phase intermédiaire 7 à 11 
 Calendrier
 classement

Playoffs

Tableau

Notes et références

Liens externes 
 Sources des résultats et classements

2016-2017
Basket-ball M1
Suisse M1